Sevran-Livry est un nom de lieu séquano-dionysiens :

Quartier, voies et édifices 

 Poudrerie nationale de Sevran-Livry
 Parc de la Poudrerie de Sevran-Livry

Transport 

 Sevran - Livry est une future station de métro parisien
 Gare de Sevran - Livry

Homonymie de toponyme